Ниже приведён список ста самых распространённых фамилий в США с указанием количества их носителей, отсортированный по распространённости на 1990 год.

См. также 
 Список общерусских фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае

Ссылки 
 Источник

Фамилии
Население США
Списки:США